Ромни () — город в штате Западная Виргиния США. Он является административным центром округа Хэмпшир. В 2010 году в городе проживало 1848 человек.

Географическое положение 
Ромни находится на востоке штата Западная Виргиния в долине реки Южный Потомак. Он является основным городом и окружным центром округа Хэмпшир. Полная площадь города — 2,49 км².

История 
Ромни является самым старым городом Западной Виргинии (вместе с Шеферстауном), так как он был инкорпорирован 23 декабря 1762 года. Первыми европейцами, осевшими на нынешней территории города, были Джоб и Джон Пирсел. Они построили фермы около 1738 года. К концу 1740-х годов в городе, тогда известном как Пирселс-Флэт, проживало примерно 200 поселенцев. Во время войны с индейцами в 1754 году они укрывались в форте Пирсэл под защитой войск Джорджа Вашингтона. К 1762 году Томас 6-й лорд Фэрфакс, который владел частью существующей тогда Виргинии, убедил губернатора Виргинии выбрать Пирселс-Флэт в качестве административного центра округа Хэмпшир (округ был создан в 1754 году). Фэрфакс переименовал город в Ромни в честь города в Англии, одного из пяти портов. Из-за своего стратегического положения на северо-западной дороге Ромни переходил между южанами и северянами более 56 раз во время Гражданской войны. Большинство жителей города симпатизировали южанам.

Население 
По данным переписи 2010 года население Ромни составляло 1848 человека (из них 44,1 % мужчин и 55,9 % женщин), 843 домашних хозяйств и 410 семей. Расовый состав: белые — 95,8 %, афроамериканцы — 2,7 %, коренные американцы — 0,2 %, азиаты — 0,1 и представители двух и более рас — 1,1 %.

Из 843 домашних хозяйств 48,6 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары (20,8 % с детьми младше 18 лет), 51,4 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,01 человек, а средний размер семьи — 2,83 человека. Доля лиц старше 65 лет — 23,6 %. Средний возраст населения — 37,9 лет. Средний доход на семью составлял $32 803.

Динамика численности населения:

Климат 
По классификации климатов Кёппена климат Ромни относится к субтропическому муссонному. Климат города характеризуется относительно высокими температурами и равномерным распределением осадков в течение года. Летом он находится под влиянием влажного, морского воздуха с океана. Средняя температура в году — 11,6 °C, самый тёплый месяц — июль (средняя температура 23,4 °C), самый холодный — январь (средняя температура 0,7 °C). Максимальная зафиксированная в городе температура — 42,8 °C была зафиксирована в августе, минимальная — −28.9 °C — в январе.

Достопримечательности 
В Ромни находится 11 объектов, занесённых в Национальный реестр исторических мест США. Среди них здание старой библиотеки (), построенное в 1869-1870 годах, здание окружной администрации, построенное в 1922 году. Много объектов, связанных с Гражданской войной.

См. также 
 Экспедиция в Ромни

Примечания

Ссылки 
 

Города Западной Виргинии
Окружные центры Западной Виргинии